Pantego, comune del Texas
Pantego, comune della Carolina del Nord